Vladimír Růžička (ur. 1963) – czeski hokeista i trener, ojciec Vladimíra (ur. 1989)
 Vladimír Růžička (ur. 1989) – czeski hokeista, syn Vladimíra (ur. 1963)